Musée national du tapis (Achgabat), au Turkménistan.
 Musée national du tapis (Bakou), en Azerbaïdjan.